ICN steht als Abkürzung für:

 ICN Business School
 Instituut Collectie Nederland, das ehemalige Institut für niederländische (Kunst-)Sammlungen
 Flughafen Incheon, der größte Flughafen in Südkorea und einer der größten in Asien nach dem IATA-Code
 ICN TV, American ICN TV Network
 Institut Commercial de Nancy
 InterCity-Neigezug (Schweiz), siehe SBB RABDe 500
 InterCityNight (Deutschland), siehe Talgo (Deutsche Bahn, 1994–2009)
 Intercity Notte, Intercity Night in Italien, siehe Trenitalia
 Interdisziplinäre Centrum für Narratologie (Universität Hamburg)
 International Competition Network, ein maßgeblich auf Initiative der USA im Oktober 2001 gegründetes Forum, in dem sich die nationalen Kartellbehörden zur Verständigung über gemeinsame Grundsätze der Wettbewerbspolitik zusammenfinden
 International Council of Nurses, dem Weltverband für beruflich Pflegende
 Internationaler Code der Nomenklatur für Algen, Pilze und Pflanzen
 Iodcyanid, als chemische Formel 
 Information-centric networking, ein Ansatz die Internet Infrastruktur auf named information zu fokussieren

ICN